Hydrothermaal heeft betrekking op de circulatie van water in de aardkorst. Het kan naar de volgende processen en natuurverschijnselen verwijzen:

Hydrothermale circulatie, de door warmtegradiënten gedreven circulatie van water in de aardkorst, een proces dat grote invloed heeft op de groei van mineralen;
een hydrothermale bron, de plek waar het opgewarmde hydrothermale water aan het oppervlak komt.